Тарчин:

 Тарчин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Пясечинский повят.
 Тарчин — гмина (волость) в Польше, входит в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство.
 Тарчин — село в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Львувецкий повят, гмина Влень.
 Тарчин — железнодорожная станция на линии № 12.
 Тарчин — узкоколейная железнодорожная станция на Пясеченской узкоколейной железной дороге.

См. также 
 Тарчинка — река, приток Езёрки.
 Тарчинка — гора в Кашавских горах.